Войбокало — село, Кіровський район, Ленінградська область
 Войбокало — селище, Кіровський район, Ленінградська область
 Войбокало — станція Жовтневої залізниці в Кіровському районі Ленінградської області